Banruo si (chin. Bōrě sì 般若寺; „Prajna-Kloster“) bezeichnet die folgenden buddhistischen Tempel in China:

Bore-Kloster (Changchun), Provinz Jilin, Nationaler chinesischer Schwerpunkttempel des Buddhismus auf Han-chinesischem Gebiet
Bore-Kloster (Shenyang), Provinz Liaoning, Nationaler chinesischer Schwerpunkttempel des Buddhismus auf Han-chinesischem Gebiet